Diafounou Diongaga, comune del Mali nel circondario di Yélimané
Diafounou Gory, comune del Mali nel circondario di Yélimané